Adolf III van Berg (?-1218), graaf van Berg (1189-1218)
 Adolf III van der Mark (1334-1394), bisschop van Münster (1357-1363), aartsbisschop van Keulen (1363), graaf van Kleef (1368-1393), graaf van Mark (1391-1393)
 Adolf III van Nassau-Wiesbaden (1443-1511), graaf van Nassau-Wiesbaden (1480-1511), stadhouder van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen
 Adolf III van Schauenburg en Holstein (1160-1225), graaf van Holstein (1164-1203)